Aure o Vall d'Aura, vall pirinenca, entre Bigorra i Comenge
 Aure, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Comtat d'Aure o Comtat d'Aura, jurisdicció feudal de Gascunya centrada a la Vall d'Aure
 Aure, afluent del Vire a Normandia